Златоустовский сельсовет (сельский совет) — муниципальные образования, административно-территориальные единицы.

Россия 
 Златоустовский сельский совет — Селемджинский район, Амурская область

Украина 

Упразднены в 2020 году.

 Златоустовский сельский совет — Криворожский район, Днепропетровская область
 Златоустовский сельский совет — Волновахский район, Донецкая область
 Златоустовский сельский совет — Березовский район, Одесская область